Ho imparato a sognare  – singolo del 1997 dei Negrita
Ho imparato a sognare  – album del 2009 di Fiorella Mannoia
Ho imparato a sognare  – singolo del 2009 di Fiorella Mannoia